Felipe de Valois (Vincennes, 1 de julio de 1336-Orleans, 1 de septiembre de 1375) fue duque de Orleans y conde de Valois. Fue el quinto hijo de Felipe VI de Valois, rey de Francia y de su primera esposa Juana de Borgoña.

Biografía 
Su padre lo proclamó duque de Orleans en 1344, título de nueva creación.

En 18 de enero de 1344, cuando contaba con ocho años, contrajo matrimonio con Blanca de Francia (1328-1392), la hija póstuma de Carlos IV y de su tercera esposa Juana de Evreux. De éste matrimonio no nació ningún hijo.

Felipe de Valois tuvo un hijo ilegítimo conocido como Luis de Orleans, quien fue obispo de Poitiers y Beauvais.

Al morir Felipe de Valois y no tener ningún heredero los títulos pasaron de vuelta a la corona.

Ancestros

Referencias 

Duques de Orleans
Felipe
Hijos de Francia
Casa de Valois
Fallecidos en Orleans
Nobles de Francia del siglo XIV